Der Skilanglauf-Weltcup 2015/16 ist eine von der FIS organisierte Wettkampfserie, die am 27. November 2015 in Ruka mit dem Nordic Opening begann und mit der zwischen dem 1. und 12. März 2016 erstmals ausgetragenen Ski Tour Canada endete.

Zum zehnten Mal wurde im Rahmen des Weltcups die Tour de Ski ausgetragen, ein Etappenrennen, für das es im Falle des Sieges 400 anstatt der üblichen 100 Weltcuppunkte gibt.

Männer

Podestplätze Männer

Weltcupstände Männer

Frauen

Podestplätze Frauen

Weltcupstände Frauen

Nationencup 
Endstand

Weblinks 
 Nationenwertung
Weltcup Herren

Weltcup Damen

2015/16
Wintersport-Weltcup 2015/16